Фаб'єн Галтьє (;  20 березня 1969, Каор) — французький регбіст, тренер.
 Крістоф Галтьє (;  28 серпня 1966, Марсель) — французький футболіст, тренер.